D35 – polska wytwórnia filmowa
 D35 – autostrada w Czechach
 HMS Dragon (D35) – brytyjski niszczyciel rakietowy